В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Харт ():
 округ '''Харт''' — штат Джорджия.
 округ '''Харт''' — штат Кентукки.